Сульпиций — мужское имя. Известные носители:
 Сульпиций Север (363—410/429) — историк и агиограф.
 Сульпиций Александр (IV—V века) — римский историк.
 Сульпиций I Буржский — епископ Буржа (584—591); святой.
 Сульпиций II Благочестивый — архиепископ Буржа (624—647); святой.
 Сульпиций — епископ Байё (первая половина IX века); святой.
 Сульпиций II д’Амбуаз (ок. 1105—1153) — сеньор Амбуаза.

См. также 
 Сульпиции — древнеримский патрицианский род